Dabadie ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Dabadie (1867–1949), französischer Landschaftsmaler
 Henri-Bernard Dabadie (1797–1853), französischer Opernsänger (Bariton)
 Jean-Loup Dabadie (1938–2020), französischer Schriftsteller, Liedtexter und Drehbuchautor

Siehe auch:
 d’Abadie